Municipio de Lee puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lee (condado de Boone, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Lee (condado de Cleveland, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleveland.
 Municipio de Lee (condado de Johnson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Lee (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nelson.
 Municipio de Lee (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Lee (condado de Brown, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Lee (condado de Fulton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Lee (condado de Adair, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Lee (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena Vista.
 Municipio de Lee (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Lee (condado de Madison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Lee (condado de Polk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Lee (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.
 Municipio de Lee (condado de Calhoun, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Lee (condado de Midland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Midland.
 Municipio de Lee (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.
 Municipio de Lee (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.
 Municipio de Lee (condado de Norman, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Norman.
 Municipio de Lee (condado de Platte, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de Lee (condado de Athens, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Athens.
 Municipio de Lee (condado de Carroll, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Lee (condado de Monroe, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Monroe.